Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 port lotniczy Ängelholm-Helsingborg